I81  ou I-81 peut faire référence à :
 I-81, nom initial du sous-marin I-181 de la Marine impériale japonaise, ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Interstate 81, une autoroute inter-États américaine reliant Dandridge à Alexandria ;
 Thrombose de la veine porte, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres